Oleggio steht für:

 Oleggio, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Novara, Region Piemont
 Oleggio Castello, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Novara, Region Piemont
 Bahnstrecke Luino–Oleggio, eine vorwiegend einspurige Nebenbahnstrecke der italienischen Staatsbahnen FS